Plaats in Indonesië
 Sumber Makmur (Darul Makmur), een plaats in het bestuurlijke gebied Nagan Raya in de provincie Atjeh, Sumatra
 Sumber Makmur (Lubuk Pinang), een plaats in het bestuurlijke gebied Muko-Muko in de provincie Bengkulu, Sumatra
 Sumber Makmur (Sungai Rumbai), een plaats in het bestuurlijke gebied Muko-Muko in de provincie Bengkulu, Sumatra
 Sumber Makmur (Mesuji), een plaats in het bestuurlijke gebied Mesuji in de provincie Lampung, Sumatra 
 Sumber Makmur (Limapuluh), een plaats in het bestuurlijke gebied Batu Bara in de provincie Noord-Sumatra
 Sumber Makmur (Tapung), een plaats in het bestuurlijke gebied Kampar in de provincie Riau, Sumatra
 Sumber Makmur (Banding Agung), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra
 Sumber Makmur (Muara Padang), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra
 Sumber Makmur (Nibung), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Rawas in de provincie Zuid-Sumatra